Gallwey ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Gallwey (1820–1906), britischer Geistlicher
 Timothy Gallwey (* 1938), amerikanischer Coach und Sachbuchautor